Postolin (gromada w powiecie milickim)
 Postolin (gromada w powiecie sztumskim)